Kirov může znamenat:

jméno sídla

 Kirov – město v Rusku, sídlo Kirovské oblasti
 Kirov (Kalužská oblast) – město v Kalužské oblasti Ruska

příjmení osob

 Alexandr Kirov (* 1984) – kazašský fotbalista
 Petar Kirov (* 1942) – bulharský zápasník
 Sergej Mironovič Kirov (1886–1934) – ruský a sovětský politik

názvy zbraní

 Třída Kirov viz Projekt 1144.2 – třída těžkých křižníků sovětského námořnictva s jaderným pohonem
 Třída Kirov (1935) – třída těžkých křižníků sovětského námořnictva

viz též

 Kirovův závod – strojírenský podnik v Petrohradu

Externí odkazy